Ten artykuł prezentuje listę wszystkich odcinków serialu Rodzina zastępcza i Rodzina zastępcza plus (1999-2009).

Przypisy

Bibliografia 
 

Listy odcinków seriali telewizyjnych